Campionatul European de Scrimă din 1998 s-a desfășurat la Plovdiv în Bulgaria.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Referințe
 Rezultate la Confederația Europeană de Scrimă

1998
1998 în scrimă
Competiții de scrimă în Bulgaria